En Écosse, trois châteaux portent le nom de Kinnaird :
 Le château de Kinnaird à Fraserburgh dans l'Aberdeenshire ;
 Le château de Kinnaird à Kinnaird dans le Perth and Kinross ;
 Le château de Kinnaird à Brechin dans l'Angus.